Das World Pool Masters 2005 war die dreizehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 2. bis zum 5. September 2005 im The Dome in Doncaster, England statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von 888.com gesponsert. 

Sieger des Turniers wurde der Engländer Raj Hundal, der sich im Finale gegen Rodney Morris aus den USA mit 8:7 durchsetzen konnte.

Am ersten Tag des Turniers wurde zudem ein Trickshot-Masters veranstaltet, das der Franzose Vincent Facquet gewann.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball.

Gespielt wurde mit Siegerbreak, das heißt, derjenige Spieler stößt an, der das vorherige Spiel gewonnen hat.

Turnierverlauf

Trickshotturnier 

Am World Trickshot Masters (also einem Trickstoßwettbewerb), das am Abend des ersten Turniertages stattfand, nahmen 6 Spieler teil. Sieger wurde Vincent Facquet aus Frankreich.
  Vincent Facquet
  Bogdan Wołkowski
  Steve Davis
  Lukasz Szywala
  Alex Lely
  Rob Mollien

Preisgelder 

Insgesamt wurden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Weblinks 
Turnierhomepage

2005
Poolbillardveranstaltung 2005
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Doncaster